Geografia:
 Roca Roja (Àger), muntanya a Àger (Noguera i Pallars Jussà).
 Roca Roja (Benavent), punt culminant del Roc de Benavent, sobre el poble de Benavent, entre la Noguera i el Pallars Jussà
 Roca Roja (Bula d'Amunt), muntanya de la comuna de Bula d'Amunt, al Rosselló.
 Roca Roja (Castellar de n'Hug)
 Roca Roja (Mallorca), muntanya situada a Mallorca, prop del cim del Puig Roig.
 Roca Roja (Montferri), muntanya situada al municipi de Montferri (Alt Camp).
 Roca Roja (Montseny), muntanya situada al massís del Montseny.
 Roca Roja (Riells del Fai), roca singular del poble de Riells del Fai, a Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Roca Roja (Ulldemolins), muntanya situada al municipi d'Ulldemolins (Priorat).
 Roca Roja (Vilaplana), muntanya situada al municipi de Vilaplana (Baix Camp).
 Roca Roja (Xerta), muntanya del municipi de Xerta (Baix Ebre).
 Roca Roja (Falset), muntanya del municipi de Falset (Priorat)